Ви́ктор Алексе́евич Романько́ (род. 16 октября 1953 года, Гуково, Ростовская область) — советский и российский баянист, Народный артист России (2004), Заслуженный артист России (1993).

Биография 
Родился в г. Гуково Ростовской области.

Окончил Свердловское областное музыкальное училище им. П. И. Чайковского и два курса Уральской консерватории им. М. П. Мусоргского по классу баяна у Тамары Николаевны Запорожец, затем продолжил обучение у Юрия Петровича Клюкина. В октябре 1978 г. поступил в аспирантуру УГК. В 1983 г. в самом престижном для баянистов Международном конкурсе в Клингентале (Германия) получил I премию.

На XIV Международном фестивале «Баян и баянисты» (Москва, 2003) за заслуги в баянном искусстве В. А. Романько был награждён серебряным диском, учрежденным РАМ им. Гнесиных. Он является лауреатом премии «Камертон» (2005), учрежденной Палатой представителей Законодательного собрания Свердловской области, и премии губернатора Свердловской области (2006).

Интенсивный гастрольный график В. Романько сочетает с активной педагогической деятельностью в стенах Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского и музыкальном училище им. П. И. Чайковского. В списке выпускников профессора В. А. Романько в УГК сегодня более 50 воспитанников, многие из которых удостоены званий лауреатов и дипломантов различных исполнительских конкурсов. За педагогические достижения он был дважды удостоен премии Министерства культуры Свердловской области «Лучший педагог года».

Ссылки 
 Официальный сайт
 GoldAccordion

Баянисты СССР
Баянисты России
Выпускники Свердловского музыкального училища им. П. Чайковского
Выпускники Уральской консерватории
Преподаватели Свердловского музыкального училища им. П. Чайковского
Преподаватели Уральской консерватории